Ааронович — еврейская фамилия. Известные представители:
 Ааронович, Бен (род. 1964) — английский писатель.
 Ааронович, Дэвид (род. 1954) — журналист и телеведущий.

 Ааронович, Ицхак (род. 1950) — израильский политик, депутат кнессета 17-го и 18-го созывов.
 Ааронович, Оуэн  (род. 1956) — английский актёр.
 Ааронович, Сэм (1919—1998) — британский экономист-марксист.

См. также 
 Аронович
 Аранович